Ámok (együttes) - A Nevergreen néhány tagja által alapított project gothic formáció
 Ámok (album) - A Nevergreen Ámok című 1999-ben megjelent albuma
 Ámok (dal) - A Nevergreen Ámok című slágere.
 Ámok (film, 2005) - amerikai-német krimi (2005)
 Ámok (novella) - Stefan Zweig: Ámok. A szenvedélyek lélektorzító hatásáról - 1922
 Ámok (film, 1934) - Stefan Zweig: Ámok c. novellájából készült film (1934)

Hasonló még 
 Ámon (egyértelműsítő lap)